Gauchsmühle ist der Ortsname von

 Gauchsmühle (Feucht), Ortsteil des Marktes Feucht, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Gauchsmühle (Langenzenn), Ortsteil der Stadt Langenzenn, Landkreis Fürth, Bayern